Trnka ist der Familienname folgender Personen:

 Dobroslav Trnka (* 1963), slowakischer Jurist und Generalstaatsanwalt
 Jiří Trnka (1912–1969), tschechoslowakischer Künstler und Szenarist
 Johann Trnka († 1950), österreichischer Raubmörder
 Ottokar Trnka (1871–1919), tschechisch-österreichischer Eisenbahnbeamter und Minister
 Pavel Trnka (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Wenzel Trnka von Krzowitz (1739–1791), tschechischer Arzt und Komponist
 Wenzel Johann Trnka (1782–nach 1849), tschechischer Komponist